

Patronymes 
Plekhanov (masculin ; ) ou Plekhanova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Plekhanov (1986-), joueur de hockey sur glace russe
 Dmitri Plekhanov (1642 - entre 1698 et 1710), peintre russe
 Gueorgui Plekhanov (1856-1918), philosophe et théoricien marxiste russe
 Institut d'économie Plekhanov à Moscou

Patronyme russe